

Patronymie 

 Francien Giraudi (née en 1949), présidente d'association monégasque
 Riccardo Giraudi (né en 1975), homme d'affaires italien

Autres 
 Giraudi Group, société monégasque